Эвольве́нта (от  «разворачивающийся») плоской линии  — это линия , по отношению к которой  является эволютой.

Иными словами — кривая, нормаль в каждой точке которой является касательной к исходной кривой.

Если линия  задана уравнением  (где  — натуральный параметр), то уравнение  её эвольвенты имеет вид
 ,
где  — произвольный параметр.

Для параметрически заданной кривой уравнение эвольвенты

Пример 
Эвольвентой окружности является спиралевидная кривая.
Её уравнения имеют следующий вид:
 
 
где  — угол, a  — радиус

Применения 
 В технике эвольвенту окружности используют как профиль зуба для колёс зубчатой передачи и в спиральных вакуумных насосах.

См. также 

 Эволюта
 Эвольвентное зацепление
 Параллельная кривая
 Каустика

Кривые